Попска — село в Болгарии:
 Попска — в Великотырновской области;
 Попска — в Габровской области.